Костер — конструкція кріплення для гірничих виробок квадратної, прямокутної або трикутної форми.
 Костер — діалектна назва стосу дров або стосу очерету (з 30 кіп, по 60 пучків-кулів очерету в кожній).
  — радянський і російський журнал для школярів.

 Адрі Костер (1954) — нідерландський футболіст, що грав на позиції нападника
 Адам де Костер (1586—1643) — нідерландський художник
 Генрі Костер (1905—1988) — німецький і американський актор єврейського походження
 Дірк Костер (1889—1950) — нідерландський фізик
 Шарль Де Костер (1827—1879) — бельгійський франкомовний письменник

Костер — селище, Ібресинський район, Чувашія
 Костер — селище, Каслинський район, Челябінська область

Примітки